Мариан Роман Мечиславович Пржевлоцкий (; 1888 — 1966) — польский военный деятель.

Биография 

Мариан Пржевлоцкий родился 27 февраля 1888 года в Каменец-Подольском в дворянской семье.  Начальное образование получил в Одесском кадетском корпусе, военное образование получил в Николаевском кавалерийском училище. По состоянию на 1 января 1910 года служил в чине корнета в 12-м уланском Белгородском полку

Принимал участие в Первой мировой войне. По состоянию на 6 марта и 2 мая 1915 года служил в чине поручика в том же полку. В 1917 году окончил курсы в Николаевской академии Генерального штаба, затем служил в штабе 12-й кавалерийской дивизии. В том же году произведён в ротмистры.

В 1917—1918 годах служил в штабе 1-го Польского корпуса. 5 декабря 1918 года перешёл на службу в польскую армию. Занимал должности начальника штаба Лодзинского военного округа, начальника штаба инспекции кавалерии, с марта 1919 по март 1920 года был начальником штаба Волынского фронта, в январе 1920 года — сентябре 1921 года командир кавалерийской дивизии в армии «государства» Центральная Литва. Затем до 1924 года был начальником штаба 1-го военного округа, с 1924 по 1925 годы начальник Центральной кавалерийской школы.

Награды 
Мариан Пржевлоцкий был удостоен следующих российских и польских наград:
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (Высочайший приказ от 6 марта 1915);
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (утверждён Высочайшим приказом от 2 мая 1915);
 Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (утверждён Высочайшим приказом от 2 мая 1915);
 Офицер ордена Возрождения Польши;
 Золотой Крест Заслуги;
 трёхкратный кавалер Креста Храбрых.

Примечания

Литература 
 Henryk Piotr Kosk: Generalicja polska. Popularny słownik biograficzny. Pruszków: Oficyna Wydawnicza „Ajaks”, 2001. ISBN 83-87103-81-0.
 Tadeusz Kryska-Karski, Stanisław Żurakowski: Generałowie Polski niepodległej. Warszawa: Editions Spotkania, 1991.
 Piotr Stawecki: Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918-1939. Warszawa: Wydawnictwo Bellona, 1994. ISBN 83-11-08262-6.

Ссылки 
 

Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Второй мировой войны
Выпускники Николаевской военной академии